Fébronie est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Fébronie est un prénom féminin désuet en France, mais encore fréquent au Québec, sous la forme ancienne de "Fébronia" (seule graphie utilisée dans les récits de "Vie de Saints").

Fébronie peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Fébronie ou Fébronia (morte vers 304), Religieuse entrée au monastère toute jeune et réputée pour sa grande beauté, sa soumission et son humilité, vierge et martyre à Nisibe en Syrie, sous Dioclétien ; fêtée localement le 25 juin.

Autres personnalités portant ce nom

Références